On appelle Bouleau de Mandchourie deux espèces de bouleaux :
 Betula costata ;
 Betula platyphylla.

Arbre
Betulaceae
Nom de plante ambigu